Louis Seguin ist der Name folgender Personen:

* Louis Seguin (Ingenieur) (1869–1918), französischer Ingenieur und Industrieller
 Louis Seguin (Schriftsteller) (1929–2008), französischer Schriftsteller